Laval har flere betydninger:

Canada 
 Laval, Québec - hovedstaden i den canadiske provins Québec.

Frankrig 
 Laval, Mayenne - en kommune i Mayenne departementet i Pays de la Loire regionen.
 Laval, Isère - en kommune i Isère departementet i Rhône-Alpes regionen.
 Laval-Atger - en kommune i Lozère departementet.
 Laval-d'Aix - en kommune i Drôme departementet.
 Laval-d'Aurelle - en kommune i Ardèche departementet.
 Laval-de-Cère - en kommune i Lot departementet.
 Laval-du-Tarn - en kommune i Lozère departementet.
 Laval-en-Brie - en kommune i Seine-et-Marne departementet.
 Laval-en-Laonnois - en kommune i Aisne departementet.
 Laval-le-Prieuré - en kommune i Doubs departementet.
 Laval-Morency - en kommune i Ardennes departementet.
 Laval-Pradel - en kommune i Gard departementet.
 Laval-Roquecezière - en kommune i Aveyron departementet.
 Laval-Saint-Roman - en kommune i Gard departementet.
 Laval-sur-Doulon - en kommune i Haute-Loire departementet.
 Laval-sur-Luzège - en kommune i Corrèze departementet.
 Laval-sur-Tourbe - en kommune i Marne departementet.
 Laval-sur-Vologne - en kommune i Vosges departementet.
 Bonchamp-lès-Laval - en kommune i Mayenne departementet.
 Le Poët-Laval - en kommune i Drôme departementet.
 Magnac-Laval - en kommune i Haute-Vienne departementet.
 Mont-de-Laval - en kommune i Doubs departementet.
 Saint-Genis-Laval - en kommune i Rhône departementet.
 Saint-Germain-Laval, Loire - en kommune i Loire departementet.
 Saint-Germain-Laval, Seine-et-Marne - en kommune i Seine-et-Marne departementet.
 Saint-Pierre-Laval - en kommune i Allier departementet.
 Viols-en-Laval - en kommune i Hérault departementet.